Molinezja – nazwa kilku gatunków ryb z rodzaju Poecilia, do którego należą też między innymi gupiki:
 podrodzaj Mollienesia
 molinezja meksykańska (Poecilia formosa)
 molinezja ostrousta (Poecilia sphenops)
 molinezja "Black Molly" – odmiana hodowlana, krzyżówka z molinezją ostroustą (Poecilia sphenops)
 molinezja szerokokropkowana (Poecilia latipunctata)
 molinezja szerokopłetwa (Poecilia latipinna)
 molinezja żaglopłetwa (Poecilia velifera)
Występujący w rodzaju Poecilia gatunek:
 Poecilia orri – nazywany jest w handlu „molinezją górską”.

Dawniej nazwa molinezja używana była dla całego rodzaju Poecilia.

Przypisy